Пиштань — топонимы в России:

 Пиштань — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Пиштань — посёлок в Шарангском районе Нижегородской области.
 Пиштань — в Кировской области, приток реки Ярани.
 Пиштань — река в Нижегородской области и Республике Марий Эл, приток реки Рутка.
 Пиштань — река в Нижегородской области, приток реки Юронга.

См. также 
 Пиштанка